Madagascar
Colonie de Fort-Dauphin, colonie française du sud de Madagascar au milieu du .
Tôlanaro ou Fort-Dauphin, ville construite sur le site de l'ancienne colonie.
France
 Fort Dauphin, ancien poste avancé situé près de Briançon (France), vers la frontière avec l'Italie.
Canada
 Fort Dauphin, ancien fort français construit au Cap-Breton en 1713.
 Fort Dauphin, ancien un fort français construit en Nouvelle-France au .
Haïti
 Fort-Dauphin, ancien fort français construit à Haïti, situé à Fort-Liberté.